Julio Otero Moinelo (La Coruña, España,  - ) fue un futbolista español que se desempeñaba como defensa.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en yojugueenelcelta
 Ficha en transfermarkt

Futbolistas de la provincia de La Coruña
Futbolistas del Real Club Celta de Vigo en los años 1950
Futbolistas del Real Betis Balompié en los años 1950
Futbolistas del Real Club Celta de Vigo en los años 1940
Nacidos en La Coruña